Гали́на Андре́ева: Андреева, Галина Михайловна (1924—2014) — психолог, основательница российской социальной психологии.
 Андреева, Галина Петровна (1933—2016) — русская поэтесса, переводчица, редактор.
 Андреева, Галина Трофимовна (1938—2018) — советский и российский учёный, педагог.